Силлабус ():

 Силлабус — каталог.
 Силлабус () — «Список важнейших заблуждений нашего времени», изданный римским папой в 1864 году.

См. также 
 Syllabus — то же, что учебная программа.